Apfelsbach ist der Name folgender Orte:

 Apfelsbach (Gemeinde Kleinzell), Ortsteil der Gemeinde Kleinzell im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Apfelsbach, deutscher Name der Gemeinde Jablonové, Bratislavský kraj, Slowakei

Siehe auch:
 Apfelbach
 Äpfelbach